Tondelli lautet der Familienname folgender Personen:

 Pier Vittorio Tondelli (1955–1991), italienischer Schriftsteller
 Renée Tondelli, Tontechniker